Kür ou Kur peut signifier :
 Kür, un fleuve d'Asie ;
 Kür, nom d'une épreuve de dressage en équitation appelée aussi Reprise libre en musique ;
 Kur (ou enfer mésopotamien), séjour des morts des Mésopotamiens.

KUR ou kur est un code signifiant :
 KUR,  ;
 kur, le kurde, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Code